

Список дам 

Списки женщин Российской империи